Termenul Rediu desemnează în graiul moldovenesc o pădure mică și tânără. De asemenea, termenul desemnează mai multe localități din România și Republica Moldova:

 Localități din România
Rediu - localitate din județul Botoșani
Rediu - localitate din județul Botoșani
Rediu - localitate din județul Cluj
Rediu - localitate din județul Galați, reședința comunei cu același nume
Rediu - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
Rediu - localitate din județul Iași
Rediu - localitate din județul Iași
Rediu - localitate din județul Iași
Rediu - localitate din județul Neamț, reședința comunei cu același nume
Rediu - localitate din județul Neamț
Rediu - localitate din județul Vaslui
Rediu - localitate din județul Vaslui
Rediu - localitate din județul Vaslui
Rediu Aldei - localitate din județul Iași
Rediu Galian - localitate din județul Vaslui
Rediu Mitropoliei - localitate din județul Iași

 Localități din Republica Moldova
 Rediul Mare - localitate centru de comună din raionul Dondușeni
 Rediul Mare - sat din cadrul comunei Grinăuți-Moldova din raionul Ocnița
 Rediul de Sus, Fălești - sat din cadrul comunei Albinețul Vechi din raionul Fălești
 Rediul de Jos, Fălești - sat din cadrul comunei Albinețul Vechi din raionul Fălești